Gins ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gins (1883–1968), deutscher Bakteriologe und Virologe
 Madeline Gins (1941–2014), US-amerikanische Architektin